Gilbert Picard peut désigner:
 Gilbert Charles-Picard (1913-1998), historien et archéologue français ;
 Gilbert Picard (1937-), journaliste et auteur français de nombreux romans policiers, d'espionnage et de science-fiction.